Shīnkaī är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Zabol, i den centrala delen av landet,  kilometer sydväst om huvudstaden Kabul.

Trakten runt Shīnkaī är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. Runt Shīnkaī är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Zabol (provins)